Bieg indywidualny mężczyzn na Mistrzostwach świata w biathlonie 2016 w Oslo odbył się 10 marca. Czwarty złoty medal w tych mistrzostwach zdobył Martin Fourcade.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2016